

Вільковічкі — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вільковічкі — село в гміні Тошек Ґлівицького повіту Сілезького воєводства